Diverse eilanden in de Verenigde Staten:
 Bare Island (Hancock County, Maine)
 Bare Island (Washington County, Maine) 
 Bare Island (Oregon)
 Bare Island (Washington)

Diverse eilanden in Australië:
 Bare Island (Nieuw-Zuid-Wales)
 Bare Island (Nieuw-Zeeland)